Юрий Григорьевич Буря́к (р. 1951) — советский и украинский поэт, переводчик, искусствовед и издатель.

Биография 
Родился 24 марта 1951 года в Днепропетровске. Окончил филологический факультет ДГУ.

Член НСПУ (1984).

Представитель литературного поколения «семидесятников». Автор ряда поэтических сборников, среди которых «Токи», «Брук», «Tabula rasa», «Орёл», «Амальгама», «Круг вокруг», «Не мёртвое море» и др.

Перевёл на украинский язык древнебулгарские эпосы Кул-Гали «Легенда о Юсуфе» (XIII век), Шамси Башту «Легенда о дочери Шана» (IX век), польских классицистов Станислава Трембецкого и Яна Бровинского, поэзии Ф. И. Тютчева, Б. Л. Пастернака и О. Э. Мандельштама, Эзры Паунда, Константиноса Кавафиса, И. А. Бродского, современных английских поэтов, в частности Фиону Сэмпсон.

Поэмы Буряка выходили в переводах на русском, чешском, литовском, венгерском, азербайджанском, грузинском, татарском, английском языках.

С 2007 года — директор издательства НСПУ «Украинский писатель».

С 1991 года — основатель и главный редактор альманаха «Хроника-2000» и серии книжных памятников «Украинские пропилеи», «Ad fontes», «In corpore» и «Свет мировоззрения».

Награды и премии 
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2015) — за книгу стихов «Не мёртвое море».
 Премии имени П. Усенко, И. Огиенко, Е. Плужника, В. Н. Сосюры, Д. Нитченко, Б. Нечерды.

Примечания

Ссылки 
 Национальный союз писателей Украины
 Персональный сайт Ю. Г. Буряка 
 Литературно-художественное издание «Не мёртвое море» // Сайт Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Выпускники Днепровского национального университета
Украинские поэты
Члены Союза писателей СССР